Collegio elettorale di Nizza Monferrato – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Nizza Monferrato – collegio elettorale del Regno d'Italia